ENOX2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 610 амінокислот, а молекулярна маса — 70 082.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, біологічні ритми, транспорт електронів, регуляція росту, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, іоном міді. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки